Bosznia-Hercegovina
Slapnica falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Donja Slapnica falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban
Gornja Slapnica falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban
Vrnogračka Slapnica falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Slapnica falu Szamobor községben, Zágráb megyében